Molekulska formula -{C16H16N2O2}- se može odnositi na:

 DMeOB
 Lizerginska kiselina